Рави́ль Сяги́дович Нетфу́ллин () — российский футболист, полузащитник московского «Торпедо». Мастер спорта России (2019).

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в восьмилетнем возрасте в школе «Торпедо-ЗИЛ». После того как клуб лишился профессионального статуса весной 2010 года, футболист выступал за команду в КФК. Зимой 2011 года игрок прибыл на просмотр в московский ЦСКА, по итогам которого заключил с клубом контракт. Летом 2012 года проходил предсезонную подготовку вместе с первой командой «армейцев».

28 июля 2012 года в матче с пермским «Амкаром» дебютировал в составе ЦСКА в Премьер-лиге.

15 июля 2013 года на правах аренды перешёл в воронежский «Факел».

В августе 2014 года перешёл в «Солярис». За 2 года сыграл 50 матчей в лиге, забил 8 голов, отдал 8 голевых передач, получил 7 жёлтых карточек. Летом 2016 года перешёл в ярославский «Шинник».

В июне 2017 года подписал годичный контракт с курским «Авангардом». 15 июля 2017 года забил первый мяч за новую команду в ворота «Тамбова».

Летом 2018 года перешёл в «Химки».

Зимой 2020 года подписал контракт с московским «Торпедо», рассчитанный на 2,5 года.

Карьера в сборной 
В 2011 году выступал за юношескую сборную России (до 19 лет), в составе которой дебютировал 6 октября в игре со сверстниками из Боснии и Герцеговины (0:2).

Статистика выступлений

Достижения 
 ЦСКА
 Чемпион России: 2012/13
 Бронзовый призёр молодёжного первенства России (3): 2011/12 (2011, 2012), 2012/13
 Обладатель Кубка России: 2012/13
 Итого : 2 трофея
 «Факел»
 Бронзовый призёр ПФЛ (зона «Центр»): 2013/14
 «Солярис»
 Бронзовый призёр ПФЛ (зона «Запад»): 2015/16
 «Авангард» (Курск)
 Финалист Кубка России: 2017/18
 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Солярис»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Торпедо» Москва